V-League ist die allgemeine Bezeichnung für höhere Ligen verschiedener Sportarten und bezeichnet speziell:
 V.League 1, oberste Fußballliga in Vietnam
 V-League (Südkorea), professionalisierte Volleyballliga Südkoreas
 V.League (Japan), professionalisierte Volleyballliga Japans